Robert Kempiński (ur. 1972) – polski żużlowiec
 Robert Kempiński (ur. 1977) – polski szachista